Mary Island steht für:
 Mary Island (Antarktika)
 Mary Island (Australien) 
 Mary Island (Kiribati)
 Mary Island (Neuseeland)
 Mary Island (Nunavut)
Siehe auch:
 St. Mary’s Island (Begriffsklärung)
 Marieninsel
 Marias-Inseln